Кубок России по мини-футболу 2000 года проводился по уже устоявшейся системе, которая за прошедшие годы себя вполне оправдала. В зональных соревнования в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Казани и Югорске выступали 32 команды — по 16 из высшей и первой лиг.

Зональный этап

Санкт-Петербург

Группа «А»

Группа «Б»

1-4 места

5-8 места

Лауреаты турнира 
Вратарь — Геннадий Гарагуля («Стройимпульс»)
Защитник — Николай Германов («Интеко»)
Нападающий — Сергей Иванов («Норильский никель»)
Игрок — Дмитрий Кадамов («Стройимпульс»)
Снайпер — Константин Ерёменко — 8 мячей («Дина»)

Югорск

Группа «А»

Группа «Б»

1-4 места

5-8 места

Лауреаты турнира 
Вратарь — Вячеслав Овчинников («Койл»)
Защитник — Андрей Комаров («Сибнефтепровод»)
Нападающий — Вячеслав Москаленко («Сибиряк»)
Игрок — Алексей Килелёв («ТТГ-Ява»)
Снайпер — Денис Абышев — 6 мячей («Сибнефтепровод»)

Екатеринбург

Группа «А»

Группа «Б»

1-4 места

5-8 места

Лауреаты турнира 
Вратарь — Сергей Зуев («УПИ»)
Защитник — Денис Агафонов («ВИЗ»)
Нападающий — Андрей Шабанов («ВИЗ»)
Игрок — Вадим Яшин («ВИЗ»)
Снайперы — Александр Брянцев («УПИ»), Николай Данилов («Челябинец»), Андрей Шабанов («ВИЗ»), Вадим Яшин («ВИЗ») — 6 мячей

Казань

Группа «А»

Группа «Б»

1-4 места

5-8 места

Лауреаты турнира 
Вратарь — Алексей Евтеев («ГКИ-Газпром»)
Защитник — Денис Тазеев («Приволжанин»)
Нападающий — Юрий Усаковский («Спартак» М)
Игрок — Сергей Усаковский («Спартак» М)
Снайперы — Илья Зянкин («Строитель») — 8 мячей

Финальный этап 
20-24 сентября 2000 года, г. Санкт-Петербург

Группа «А»

Группа «Б»

Финал четырёх

Лауреаты турнира 
Вратарь — Владислав Корнеев («Альфа»)
Защитник — Андрей Соловьёв («Норильский Никель»)
Нападающий — Сергей Иванов («Норильский Никель»)
Игрок — Жоржиньо («ГКИ-Газпром»)
Снайпер — Александр Косенко («Альфа») — 7 мячей

Кубок России по мини-футболу
2000 год в мини-футболе